Говея:

 Говея — город в Португалии, центр одноимённого муниципалитета в составе округа Гуарда. 
 Говея — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Минас-Жерайс.